Алексей Васильевич Васильчиков:
 Васильчиков, Алексей Васильевич (1776—1854) — сенатор, действительный тайный советник, управляющий Вдовьим домом.
 Васильчиков, Алексей Васильевич (1780—1833) — сенатор, действительный тайный советник, новгородский губернатор (1812), брат князя И. В. Васильчикова.